John Higgins kan syfta på flera personer, bland andra:

 John Higgins (snookerspelare) - skotsk snookerspelare
 John Higgins (predikant) - pastor i USA
 John Higgins (serieskapare) - brittisk serieskapare
 John Michael Higgins - amerikansk skådespelare